Pearl Harbor (marinebasis), een voormalige Amerikaanse marinebasis op O'ahu (Hawaï). In 2010 werd de marinebasis samengevoegd tot Joint Base Pearl Harbor – Hickam.
 Aanval op Pearl Harbor op 7 december 1941
 Pearl Harbor (film), een oorlogsfilm uit 2001
 Pearl Harbor (album), soundtrack van deze film
 Pearl Harbour (computerspel), een computerspel